De Woluwe is een rivier in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de provincie Vlaams-Brabant, maar kan ook verwijzen naar:
 enkele dorpen gelegen aan deze rivier:
 Sint-Pieters-Woluwe
 Sint-Lambrechts-Woluwe
 Sint-Stevens-Woluwe
 de campus Louvain-en-Woluwe met het Universitair ziekenhuis Sint-Lambrechts-Woluwe van de UCL
 Station Woluwe, een voormalig station nabij Sint-Lambrechts- en Sint-Pieters-Woluwe